Prigogine kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexandre Prigogine, rysk ornitolog: fullständigt namn Alexandre Romanovich Prigogine
 

Robotskapade auktorsförkortningar